Зефир может означать:
 Зефир — кондитерское изделие, десерт.
 Зефир — западный ветер, дующий с Атлантического океана.
 Зефир — древнегреческое второстепенное божество.
 Зефир — ткань полотняного переплетения из гребенной пряжи.

В биологии:
 Зефиры — название нескольких видов бабочек семейства голубянок.
 Зефирантес — род цветковых растений.

См. также 
 (12923) Зефир — астероид.
 QinetiQ Zephyr — беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях.